Externalidades em rede é um conceito usado para compreender a evolução das sociedades,    nomeadamente certas ideias que foram sendo incutidas a determinados grupos e que foram sendo aumentadas consoante o número de indivíduos que a elas foram gradualmente aderindo. É uma forma de Retroacção Positiva.

Este conceito é usado em muitas áreas como a psicologia, o direito e até em certas engenharias; quando uma rede de algo é criada, normalmente por um só índivíduo ou um grupo de pessoas que se conhecem entre sí, esta aumenta por indivíduos externos que, aderem à mesma rede que, antes nada com esta tinham a ver e, que de esta se informaram por um meio externo à mesma.

Um dos melhores exemplos de Externalidades em Rede, são as pequenas empresas que se tornam em grandes empresas; normalmente estas formadas por famílias ou amigos íntimos e, depois crescem com sócios externos que dela ouvem falar, positivamente.

É caso comum também na política, aquando da criação dum certo movimento e/ou partido. Um partido é criado por alguém com um determinado grupo de ideias e, cresce conforme os militantes que a ele adiram.

Este conceito é fundamental também para explicar o sucessivo crescimento da Internet. As páginas foram criadas ao longo dos tempos e, estas foram ganhando cada vez mais utilizadores e aderentes, fazendo com que se criasse motivação para que estas continuem on-line. Com cada vez mais popularidade, foram-se criando mais páginas. É também este conceito que sustenta as Redes de Social-Networking, como o Hi5, Facebook, MySpace, Orkut, etc. Com a popularidade, estas redes foram ganhando mais aderentes, aumentando assim e, ainda hoje continuam a aumentar.

Uma das principais teorias que explica as Externalidades em Rede, é a teoria dos Six Appart que tenta demonstrar o nível de conhecimento entre os índivíduos em todo o mundo.

Sociologia